Hadrotarsus är ett släkte av spindlar. Hadrotarsus ingår i familjen klotspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klotspindlar
Hadrotarsus